Spliedt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Spliedt (1877–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Spliedt (1910–1959), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus